Mihaela Buzărnescu era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Trofeul Popeci 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice María-Teresa Torró-Flor che ha battuto in finale Andreea Mitu 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Elica Kostova (secondo turno)
 Anna Floris (primo turno)
 Dinah Pfizenmaier (Primo turno, ritiro)
 Elena Bogdan (secondo turno)

  Aleksandra Krunić (quarti di finale)
  Lina Stančiūtė (secondo turno)
  Annalisa Bona (primo turno)
  Irina Chromačëva (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trofeul Popeci 2012